Инноко ()ː

 Инноко — река в Аляске (США).
 Инноко — национальный резерват дикой природы в Аляске (США).
 Инноко — территория дикой природы в Аляске (США).